Парламентские выборы в Белизе прошли 7 февраля 2008 года одновременно с конституционным референдумом. Количество мест в Палаты представителей было увеличено с 29 до 31. В результате правящая Народная объединённая партия потерпела сокрушительное поражение, сохранив лишь 6 мест парламента, тогда как оппозиционная Объединённая демократическая партия получила большинство в 26 депутатских мест.

Результаты

Примечания 

Белиз
Выборы в Белизе
2008 год в Белизе
Февраль 2008 года